De Rally van Zweden 2017, formeel 65th Rally Sweden, was de 65e editie van de Rally van Zweden en de tweede ronde van het wereldkampioenschap rally in 2017. Het was de 560e rally in het wereldkampioenschap rally die georganiseerd wordt door de Fédération Internationale de l'Automobile (FIA). De start was in Karlstad en de finish vond plaats in Torsby.

Verslag 
Na een wat gelukkige maar desondanks verdiende tweede plaats voor Jari-Matti Latvala en Toyota tijdens de openingsronde in Monte Carlo, schokte het team de rallywereld in zekere mate door in Zweden na een overtuigend optreden het resultaat te beteren met een zege voor Latvala. Wederom moest het lange tijd de Hyundai van een ontketende Thierry Neuville voor zich dulden, maar een kleine fout van Neuville op de showproef van zaterdag die hem veel tijd zou kosten maakte de weg vrij voor Latvala, die de laatste dag domineerde en daarmee het team van Toyota onder het toeziend oog van teamleider Tommi Mäkinen hun eerste WK-rally overwinning bevestigde sinds Didier Auriol's zege in China 1999. Opnieuw bewees M-Sport qua prestaties dusver het meest complete team: Ott Tänak die dit keer met een tweede plaats de snelste rijder binnen het team was en Ogier die met zijn derde plaats tevreden bleek, ondanks het feit dat hij hiermee zijn leidende positie in het kampioenschap verloor aan Latvala. Citroën viel wederom achterop: Kris Meeke verspilde een topvijfklassering door een stuurfout, waardoor Craig Breen opnieuw hun beste rijder was met een prima eindresultaat als vijfde.

Programma

Resultaten

Statistieken

Klassementsproeven

Power Stage 
 Extra punten werden verdeeld voor de vijf beste tijden over de 16,43 kilometer lange Power Stage aan het einde van de rally.

Kampioenschap standen

Rijders

Constructeurs 

 Noot: Enkel de top 5-posities worden in beide standen weergegeven.

Externe links 
  Onofficiële resultaten op juwra.com
  Onofficiële resultaten op ewrc-results.com

Zwe
Rally van Zweden